Галактионов — русская фамилия.

Известные носители 
 Галактионов, Алексей Петрович (1888—1922) — профессиональный революционер.
 Галактионов, Анатолий Андрианович (1922—2003) — доктор философских наук.
 Галактионов, Валерий Витальевич (род. 1939) — специалист в области теплофизики, доктор физико-математических наук, профессор.
 
 Галактионов, Кирилл Владимирович (род. 1954) — российский учёный-биолог, лауреат премии имени Е. Н. Павловского.
 
 Галактионов, Никита Георгиевич (род. 1995) — российский пианист.
 Галактионов, Сергей Гаврилович (1896—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Галактионов, Станислав Геннадьевич (1937—2011) — советский и американский биолог.
 Галактионов, Степан Филиппович (1779—1854) — профессор Российской академии художеств.
 Галактионов, Юрий Владимирович (род. 1949) — российский историк, историограф.

Галактионова 
 Галактионова, Вера Григорьевна (урождённая Павликова; род. 1948) — русский писатель.
 Галактионова, Ирина Игоревна (род. 1992) — российская футболистка.